John William Fisher (1788-1876), cirujano 
 William Frederick Fisher (1946), astronauta y médico estadounidense 
 William Fisher (1780-1852), novelista 
 William Fisher Hoyt (1869-1912), pasajero víctima del hundimiento del RMS Titanic 
 William Fisher Salgado, exfutbolista costarricense
 William Wordsworth Fisher (1875–1937)
 William Fisher (1854-1888), diputado de Nueva Zelanda 
 Herbert William Fisher (1826-1903), historiador